Miejscowości w USA:
 Sunfield – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
Gminy w USA:
 Sunfield (ang. Sunfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton